Alvar es un verbo de origen vikingo, del cual ha originado el actual Álvaro. 

Alvar también puede hacer referencia :
 Salvar: Acción de “Salvar”
Alvar Aalto: arquitecto y urbanista finlandés.
Manuel Alvar: filólogo español.
Alvares: doce poetas vishnuistas de los siglos VII al X.